Freden i Malmö kan syfta på:

 Freden i Malmö 1512 – tre fördrag mellan Danmark och respektive Sverige, Hansan och Frankrike
 Freden i Malmö 1848 – fördrag mellan Danmark och Preussen under Slesvig-holsteinska kriget